Marco Rossi (ur. 1964) – włoski piłkarz (obrońca) i trener
 Marco Rossi (ur. 1978) – włoski piłkarz (pomocnik)
 Marco Rossi (ur. 1987) – włoski piłkarz (obrońca)